Informàtica: kernel o nucli del sistema operatiu
 microkernel, model de kernel de sistema operatiu que consisteix a distribuir porcions de codi modulars i senzilles les operacions necessàries per construir una màquina virtual sobre el maquinari d'un sistema de còmput
 Matemàtiques: Nucli (matemàtiques) o kernel d'un homomorfisme, sovint abreujat ker.